Шлеска може бити:
 Шлеска
 Горња Шлеска
 Доња Шлеска
 Чешка Шлеска (понекад Моравска Шлеска)
 Аустријска Шлеска
  или Тјешинска Шлеска

Види још 
 Шлезија (вишезначна одредница)